Jméno Misha (česky Míša) je krátkou domácí formou pro ruské mužské jméno Michail (Michal, Michael).

Tento název je také v hovorové ruštině běžně používán pro medvěda. Většina antropomorfních medvědů v ruských pohádkách má právě tohle jméno.

Medvědi 
 Misha Little Bear – japonský televizní anime seriál
 Míša (maskot) – ruský maskot olympijských her 1980, hlavní hrdina anime Koguma no Misha
 Misha, medvědí společník Rexxara z Warcraftu
 Misha (Míša), medvěd z ruské pohádky Máša a medvěd

Nositelé jména Misha

Muži 
 Misha (producent), argentinský producent
 Misha Alperin, ukrajinský jazzman
 Misha Arjevanidze, ruský herec
 Misha Asherov, izraelský herec
 Misha Balangue, filipínský kinematograf
 Michail Baryšnikov, přezdívaný "Míša", ruský tanečník, choreograf a herec
 Misha Bullock, americký hudební skladatel
 Sir Misha Black, britský architekt
 Michail Brusilovsky, ruský malíř a grafik
 Misha Calvin, srbský rockový kytarista
 Misha Chernov, ruský herec
 Misha Cirkunov
 Misha Collins, americký herec
 Misha Crosby, britský televizní herec
 Misha De Serrano, americký televizní herec
 Misha Didyk, belgický herec
 Misha Dichter, americký pianista
 Misha Donat, britský skladatel
 Michal Florian, přezdívaný Misha, český youtuber a zpěvák
 Misha Gabriel Hamilton, americký herec a tanečník
 Misha Gal, izraelský herec
 Misha Gangner, americký herec
 Misha Garr, americký herec
 Misha George, americký herec
 Misha Ghose, indický režisér
 Misha Glenny, britský novinář
 Misha Handley, britský televizní herec
 Misha Herrera, španělský televizní herec
 Misha Isic, italský kinematograf
 Misha Jaari, finský producent
 Misha Kaminsky, izraelský kinematograf
 Misha Khomenko, ukrajinský herec
 Misha Kolemasov, americký herec
 Misha Kostyuk, kanadský herec
 Misha Kuznetsov, americký televizní herec
 Misha Manson Smith, britský režisér
 Misha Mansoor, kytarista
 Misha Medved, český herec
 Misha Mengelberg, holandský jazzový pianista
 Misha Meskhi, ruský herec
 Misha Mischenko, ruský skladatel a hudebník
 Misha Mshvildadze, ruský producent
 Misha Natan, izraelský herec
 Misha Norland, britský editor
 Misha Nosachenko, kanadský televizní herec
 Misha Reznikoff, americko-ukrajinský umělec
 Michail Saakašvili, přezdívaný "Misha", bývalý prezident Gruzie
 Misha Segal, izraelský filmový producent a skladatel
 Misha Shadagor, bengálský herec
 Misha Shprits, ruský spisovatel
 Misha Skoric, kanadský producent
 Misha Speirs, kanadský herec
 Misha Sundukovskiy, americký producent
 Misha Suslov, americký kinematograf
 Misha Syeed, americký editor
 Misha Tenenbaum, americký editor
 Misha Tsintsadze, gruzínský spisovatel
 Misha Verbitsky, ruský matematik
 Misha Wessel, nizozemský spisovatel
 Misha Williams, britský režisér
 Misha Zhuykov, americký editor
 Misha Zilberman, izraelský olympijský hráč badmintonu
 Misha Zubarev, americký režisér
 Mishka (zpěvák), americký zpěvák

Ženy 
 Misha (zpěvačka), slovenská R&B zpěvačka
 Misha B, britská zpěvačka a finalistka pěvecké soutěže X Factor

Související 
 Mischa
 Michal
 Medvěd hnědý
 Mjoša, řeka v Tatarstánu, Rusko
 Mishovy šílenosti

Jména
Jména ruského původu